est le titre de plusieurs œuvres :
Cinéma
 The Madcap, film américain de Burton L. King, sorti en 1913
 The Madcap, film américain de William C. Dowlan, sorti en 1916

Théâtre
 The Madcap, comédie musicale créée à Broadway en 1928